Potsdam kan syfta på:
 Potsdam – huvudstaden i delstaten Brandenburg i Tyskland

 Potsdam, Papua Nya Guinea – ort i provinsen Madang i Papua Nya Guinea.
 Potsdam, Sydafrika – ort i Östra Kapprovinsen i Sydafrika.
 Potsdam-Mittelmark – region (Landkreis) i den tyska delstaten Brandenburg som angränsar till, men inte innefattar staden Potsdam.
 Bezirk Potsdam – region i dåvarande DDR (1952–1990)
 Regierungsbezirk Potsdam – region i den preussiska provinsen Brandenburg (1815–1945)
 5816 Potsdam – en asteroid

Se även 

Potsdamkonferensen
Potsdamöverenskommelsen
Potsdamdeklarationen
Potsdamer Platz –  ett torg och en trafikknutpunkt i centrala Berlin